Antônio Joaquim Marques Porto (Salvado,  — Rio de Janeiro, ) foi um flautista e cantor brasileiro e ex-soldado do antigo Corpo da Polícia da Corte.

Cantores da Bahia
Flautistas da Bahia
Naturais de Salvador